Kaloff ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Kaloff (* 1972), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Marcus Kaloff (* 1959), deutscher Schauspieler